

Geografia

Newborough (Cambridgeshire), Inghilterra
Newborough (Staffordshire), Inghilterra
Newborough (Anglesey), Galles